Unfold (album Marie Digby)
 Unfold (album Johna O’Callaghana)
 Unfold (album zespołu Almah)